Махмудлу () — село в Губадлинском районе Азербайджана.

История 
По данным «Свода статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года», в селе Махмудлу Кёрджаланлинского сельского округа Зангезурского уезда Елизаветпольской губернии было 92 дыма и проживало 404 курда шиитского вероисповедания. Всё население являлось казёнными крестьянами.

В советские годы село входило в состав Губадлинского района Азербайджанской ССР. В результате Карабахской войны в августе 1993 года перешло под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В ходе 44-дневной Второй Карабахской войны в 2020 году село было освобождено от длительной армянской оккупации Вооруженными силами Азербайджанской Республики.

Топонимика 
Поселение образовалось в результате заселения племенем Махмудлу.

Примечания